Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Hart:
 , un destroyer de classe Handy lancé en 1895 et vendu pour la ferraille en 1912.
 , un sloop de classe Black Swan modifié lancé en 1943. Vendu à l'Allemagne en 1959 et renommé Scheer; Il est mis au rebut en 1971

Hart